Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Hobart International 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla britská tenistka Heather Watsonová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Švédka Johanna Larssonová.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Francouzka Alizé Cornetová, jež ve finále zdolala kanadskou hráčku Eugenii Bouchardovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, první od dubnového Katowice Open 2014.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hobart International
WTA Tour 2016
Tenis v Austrálii v roce 2016